Aridius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1866. Aridius ingår i familjen mögelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mögelbaggar
Aridius